Sternobrithes är ett släkte av tvåvingar. Sternobrithes ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vapenflugor
Sternobrithes